Jevgeni Sokolov (psychofysioloog) (1920-2008), Russisch psychofysioloog
 Jevgeni Sokolov (wielrenner) (1984), Russisch wielrenner